RAB har flera betydelser:

 figuren i Harry Potter, se R.A.B.
 förkortning för Reichsautobahn, se Motorvägar i Tyskland
 förkortning för Redovisningsavdelning Bergslagen
 stad i Kroatien, se Rab (stad)
 ö i Kroatien, se Rab